Anacrusa puede hacer referencia a lo siguiente:

 Anacrusa.— Un grupo de notas musicales.
 Anacrusa (banda).— Una banda musical argentina.
 Anacrusa (película).— Una película mexicana de 1978.